Lemany est le nom de :

Toponymie
en Pologne 
 Lemany, village de la voïvodie de Mazovie
 Lemany, village de la voïvodie de Poméranie
 Lemany, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie